Латинизација или латинизовање може бити:

 Латинизација (језичка), процес ширења латинског језика и усвајања латинских речи у другим језицима 
 Латинизација (правописна), процес ширења латиничног писма и његове употребе у разним језицима
 Латинизација (обредна), процес ширења латинског (римског) литургијског обреда

Види још 
 Романизација (вишезначна одредница)